Кара́-Озе́к (, до 199? г. — Кали́нино) — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новорыбинского сельского округа. Код КАТО — 113249200.

География 
Село расположено в центральной части района, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Акколь, в 20 километрах к северо-востоку от административного центра сельского округа — села Новорыбинка.

Абсолютная высота — 362 метров над уровнем моря

Ближайшие населённые пункты: село Курылыс — на юге, село Азат — на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 559 человек (из них казахи — 100 %).

В 1999 году население села составляло 329 человек (169 мужчин и 160 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 217 человек (119 мужчин и 98 женщин).

Улицы 

 ул. Ардагерлер
 ул. Жасыл

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Объекты, названные в честь Михаила Калинина
Населённые пункты Аккольского района